Název Ještěd může označovat:

 Ještěd – hora v Ještědsko-kozákovském hřbetu
 Ještěd (hotel a vysílač) – horský hotel na vrcholu této hory
 Ještěd (skokanský areál) – areál skokanských můstků na vrcholu této hory
 Přírodní park Ještěd
 Ještěd (obchodní dům) – původní jméno obchodního domu ve středu Liberce (zbourán 2009)
 Ještěd (obchodní dům, 1978) – jméno obchodního domu (před válkou firmy Müller) v Liberci (zbourán 1978), na místě dnešního Domu kultury
 Ještěd (pěvecký sbor) – liberecký pěvecký sbor